Johan van der Veeken (1549-1616), reder en koopman
Nicolaas van der Veken (1637-1709), beeldhouwer
Cornélis van der Veken (1666-1730), beeldhouwer
Thomas Van der Veken (1843-1895), politicus
Jef Van der Veken (1872-1964), schilder-restaurateur
Emiel Van der Veken (1920-2005), wielrenner
Bob Van Der Veken (1928-2019), acteur
Jan Van der Veken (1932-), filosoof
Jan Van Der Veken (1975-), illustrator
Moora Vander Veken (1992-), actrice
Jef Van der Veken (1992-), voetballer